

Cinema 
Il viaggio – film del 1921 diretto da Gennaro Righelli
Il viaggio (The Journey) – film del 1959 diretto da Anatole Litvak 
Il viaggio – film del 1974 diretto da Vittorio De Sica 
Il viaggio (El viaje) – film del 1992 diretto da Fernando E. Solanas
Il viaggio – film del 2001 diretto da Federico Bovo 
Il viaggio – film del 2005 diretto da Ettore Pasculli
Il viaggio (The Journey) – film del 2016 diretto da Nick Hamm
Il viaggio – film del 2017 diretto da Alfredo Arciero

Letteratura 
 Il viaggio – libro di Tonino Guerra del 1986
 Il viaggio – novella di Luigi Pirandello del 1910 
 Il viaggio – raccolta di novelle di Luigi Pirandello

Musica 
Il viaggio/Nella baia – singolo di Mango del 1985
Il poeta/Il viaggio – singolo di Marina Arcangeli del 1989
Il viaggio – opera in due atti di Fabio Vacchi su libretto di Tonino Guerra del 1990
Il viaggio – album di Fabrizio De André del 1991
Il viaggio – album di Peppino Gagliardi del 1993
Il viaggio – album di Viola Valentino del 1998
Il viaggio – album di Silvia Mezzanotte del 2006
Il viaggio – album di Aldo Tagliapietra del 2008
Il viaggio – singolo di Daniele Silvestri del 2012
Il viaggio – album dei Sonohra del 2014
Il viaggio – singolo dei Sonohra del 2014

Televisione
Il viaggio – programma televisivo condotto da Pippo Baudo nel 2012 e nel 2013